2. Feldhockey-Bundesliga 2010/11 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2010/11 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2010/11 (Herren)